Un mese in campagna, commedia teatrale del 1855-1872 di Ivan Sergeevič Turgenev
Un mese in campagna, film televisivo del 1957 di Mario Landi
Un mese in campagna, film tv del 1969 di Sandro Bolchi
Un mese in campagna, romanzo del 1980 di J. L. Carr
Un mese in campagna, film del 1987 di Pat O'Connor